Catherine Nesci (1958-), universitaire française, professeure d'études françaises et comparées.
 Dalila Nesci (1986-), journaliste indépendante et femme politique italienne.
 Domenico Denis Nesci (1981-), homme politique italien.